Sales Business School es una escuela de negocios especializada en ventas y consultoría. Fue fundada en 2018 por Víctor Costa exdirector de Microsoft y se ubica en la Comunidad de Madrid, España.
Los programas se imparten en 3 formatos: Presencial, Online Bleended learning y Webinar.
En 2020 empezó la colaboración con la Escuela de Gobierno de Universidad Complutense de Madrid ofreciendo un Máster en Ventas para adaptarse a un nuevo escenario profesional y con la Fundación UNED lanzó un nuevo Curso Superior de Ventas.

Programas

Programa certificado 
 Consultor de Ventas
 Consultor de Ventas Online
 Master in Business Consulting
 Programa para Empresas In-Company
 Programa para Empresas Gestor de clientes Senior
 Sales Transformational Leader
 Curso Superior de Ventas (Fundación UNED)

Programa universitario 
 Máster en Ventas (titulación UCM)
 Consultor de Ventas (titulación UCM)

Executive Programs 

 Chief Sales Officer
 Key Account Management (KAM)

Máster 

 Master in Sales

Cursos especializados 

 Captación de clientes
 Business Development Management
 Growth Sales Hacking
 Key Account Manager
 Cómo vender a Directivos (C-Level)
 Liderazgo y gestión de equipos

Referencias

Enlaces externos 

 Sitio web oficial

Educación